Marvel Games, LLC — игровое подразделение Marvel Entertainment. Основано в 2013 году в городе Глендейл, штат Калифорния для непосредственного сотрудничества и лицензирования интеллектуальной собственности для игровых разработчиков и издателей.

Партнёрами Marvel Games на момент 2022 года являются: Sony Interactive Entertainment (Insomniac Games), Square Enix (Eidos Montreal, Crystal Dynamics), 2K (Firaxis Games), Nintendo, Capcom, Skydance New Media, Electronic Arts, мобильные разработчики Netmarble (Kabam), Scopely, Second Dinner, NetEase, а также VR-студии Camouflaj и Oculus VR.

История 
После приобретения компанией The Walt Disney Company, игровой отдел Marvel Entertainment был объединен с Disney Interactive, в то время как сам отдел остался под управлением Marvel Entertainment. В 2013 году было основано как отдельное подразделение.

В 2016 году бренд Marvel Games был возрождён после того, как компания Disney закрыла игровую компанию Disney Interactive Studios и решив вместо этого лицензировать свою интеллектуальную собственность.

Игры Marvel 
До создания Marvel Games, игры выпущенные в период с 1982 по 1985 год лицензировались Marvel Comics Group, c 1986 по 1998 год ими занималась Marvel Entertainment Group, а с 1998 по 2011 год Marvel Enterprises (ныне Marvel Entertainment).

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Игровые вселенные

Marvel’s Spider-Man 

Серия компьютерных игр созданная Insomniac Games в сотрудничестве с Marvel Games и издаваемая Sony Interactive Entertainment.
 Spider-Man (2018)
 Spider-Man: Miles Morales (2020)
 Spider-Man 2 (2023)

Marvel vs. Capcom 

 X-Men vs. Street Fighter (1996)
 Marvel Super Heroes vs. Street Fighter (1997)
 Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes (1998)
 Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes (2000)
 Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds (2011)
 Ultimate Marvel vs. Capcom 3 (2011)
 Marvel vs. Capcom: Infinite (2017)

Кинематографическая вселенная Marvel 
 Iron Man (2008)
 The Incredible Hulk (2008)
 Iron Man 2 (2010)
 Thor: God of Thunder (2011)
 Captain America: Super Soldier (2011)
 Marvel Avengers: Battle for Earth (2012)
 Iron Man 3: The Official Game (2013)

Игры Lego 
 LEGO Marvel Super Heroes (2013)
 LEGO Marvel’s Avengers (2016)
 LEGO Marvel Super Heroes 2 (2017)

Примечания

Ссылки 
 

Издатели компьютерных игр